Kuiter se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Rudolf Herman Kuiter
 Rudie H. Kuiter